Katra – città dell'India nel distretto di Udhampur
 Katra – nagar panchayat dell'India nel distretto di Gonda
 Katra – nagar panchayat dell'India nel distretto di Shahjahanpur